Iguanodontia é um clado de dinossauros da ordem Ornitischia.

Cladograma segundo Butler et al, 2011.